Пирог Анатолій Іванович — заслужений тренер України.
 Пирог Дмитро Юрійович (* 1980) — російський політик і колишній професійний боксер.
 Пирог Іван Васильович (1928 — після 1959) — залізничник, новатор виробництва, машиніст паровозного депо. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Пирог Тетяна Павлівна (* 1958) — український фахівець з мікробіології та біотехнології, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Див. також 
 Пирогов
 Пиріг